Courdemanche (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Courdemanche (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary